

Реймонд — місто, штат Айова
 Реймонд — місто, штат Канзас
 Реймонд — місто, штат Мен
 Реймонд — місто, штат Міннесота
 Реймонд — місто, штат Міссісіпі
 Реймонд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Реймонд — місто, штат Південна Дакота
 Реймонд — місто, штат Вашингтон
 Реймонд — місто, штат Вісконсин
 Реймонд — селище, штат Іллінойс
 Реймонд — селище, штат Небраска
 Реймонд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Реймонд — переписна місцевість, штат Огайо